Alegeri interne în USR  vor avea loc pe 17 iulie 2022.

Context 
Dacian Cioloș a anunțat pe 7 februarie 2022, la doar 4 luni dupa alegerea sa,  că și-a prezentat demisia din funcția de președinte al USR.

Sistem electoral 
Art. 55. (1) Președintele USR este ales prin votul universal, egal, direct, secret și liber exprimat al membrilor USR, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Alegerea Președintelui USR se face prin intermediul unei platforme IT colaborative.

(3) Rezultatul votului se supune validării Congresului, pe baza raportului realizat de o comisie electorală desemnată de Biroul Național.

Rezultate președinte

Candidați pentru președinția USR 2022-2026

Echipa CURAJ 
 Echipa Curaj organizează alegeri primare pentru desemnarea candidatului pentru președinția USR

Candidati 

 Allen Coliban- 38%
 Cătălin Teniță - 52% din voturi
 Mihai Polițeanu-10%

Note